

Sigle 
 Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – Elliniki Podosfairiki Omospondia – federazione calcistica della Grecia
 European Patent Organisation  – Organizzazione europea dei Brevetti

Chimica 
 EPO – eritropoietina, un ormone

Codici 
 epo – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua esperanto

Musica 
Epo  – gruppo musicale rock italiano

Altri progetti